Příjmení Gajda nosí více významných osobností:

 Bogdan Gajda (* 1953) – polský rohovník/boxer
 Monika Gajdová (* 1990) – polská juniorská reprezentantka v orientačním běhu
 Radola Gajda (1892–1948) – český voják a politik
 Vladislav Gajda (1925–2010) – český sochař, medailér, plastik a kreslíř